Двузернянка, или полба, или полуполба, или э́ммер () — однолетнее травянистое растение семейства , вид пшеницы.

Плотные узкие колосья с ломкой осью снабжены длинными остями. Колосья обычно пятицветковые.

Вид засухоустойчив, стоек к поражению ржавчиной и головнёй, не полегает.

История культуры 

Наряду с однозернянкой — первый вид пшеницы, введённый в культуру (ко времени докерамического неолита B). Из зоны Плодородного полумесяца распространился на территорию Северной Африки (зёрна обнаружены в гробницах фараонов) и Европы. По некоторым данным, появилась вскоре после культивации однозерновой полбы (начало культивации первой полбы 3300 лет до н. э.). Более новые исследования рассматривают двузернянку как культурного потомка полбы дикой и относят время её возникновения в более далёкое прошлое (более 9000 лет назад).

В эпоху мезолита — неолита пшеница двузернянка служила одним из основных источников пищи жителей Старого Света. Из неё путём селекции была выведена пшеница твёрдая. Двузернянка была вытеснена с полей другими культурными разновидностями пшеницы в начале нашей эры. В Волго-Камском регионе оставалась доминирующей культурой вплоть до Средневековья: на Чепецких городищах ею представлено больше трети всех обнаруженных образцов зёрен.

Секвенирование генома 3000-летней древнеегипетской пшеницы, найденной в 1924 году, показало, что растение происходит от пшеницы двузернянки.

Значение и использование 
В последние десятилетия эта крупа обрела популярность. Это связано, в числе прочего, с тем, в наше время у всё большего количества людей обнаруживается аллергия на глютен — и, в частности, на пшеницу. В полбе же гораздо меньше глютена, чем в пшенице мягких и твёрдых сортов.

У полбы интересный, ярко выраженный вкус, в отличие от обычной пшеничной муки; зная этот вкус, полбяной продукт трудно с чем-то спутать. В полбе мало клейковины (глютена), так что её нельзя использовать как стопроцентный аналог белой пшеничной муки тонкого помола: если готовить из полбы по стандартным рецептам, сырники будут рассыпаться, а блины — разваливаться.  Полба голозерная предназначена для получения крупы и муки.  Зерно полбы отвечает требованиям, предъявляемым к зерну мягкой пшеницы 1 класса, при выращивании в различных регионах.

Сорт голозерной полбы  «Греммэ 2 У» районирован по всем 12-ти растениеводческим регионам РФ в 2021 году, содержание белка 17,4-18,6 %. Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе- 26,7 ц/га, максимальная 46,7 ц/га. Среднеспелый, вегетационный период 96-98 дней.. Урожаи полбы в Татарстане — 20 ц/га, а сорт «Греммэ 2 У» дает 40 ц/га. 

В Российский Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2022 году, включено 7 сортов полбы, из них 5 новых.

Блюда из полбы 
В армянской кухне плов из полбы готовят на подсолнечном масле. Предварительно приготовленную полбу обжарить на масле, добавить пассерованный лук. Во втором варианте к луку добавляют кипяченую воду, полбу и варят до готовности.
В Армении каша из полбы с бараниной, называемая «кашови» широко распространена в Ширакской области, а постная кашови — во всех регионах Армении. Нарезанную баранину, положенную в холодную воду, после закипания варят 10 минут, добавляют полбу, пассерованный лук и варят на слабом огне до готовности.

Таксономия 
, Dissertatio Inauguralis Botanica sistens Characteristicen et descriptiones Cerealium in Horto Academico …Tubingen. 29. 1818.
 , Baiersche Flora. Munchen I. 389. 1789.

Некоторые источники эммером (Emmer) называют разновидность пшеницы тучной —  . Объединённая таксономическая информационная служба (ITIS) рассматривает Triticum dicoccum как синоним пшеницы тучной ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пшеница